Fredrik IV kan syfta på

 Fredrik IV, tysk kung, tysk kung från 1440
 Fredrik IV av Holstein-Gottorp, hertig av Holstein-Gottorp från 1694
 Fredrik IV av Danmark, dansk och norsk kung från 1699
 Fredrik IV av Pfalz-Simmern, kurfurste av Pfalz-Simmern